

Geografia 
 Bojić (Serbia) – comune della municipalità di Šabac, in Serbia

Persone 
 Andrija Bojić (1993) – cestista serbo
 Aleksandar Bojić (1981) – cestista serbo
 Bogdan Bojić (1999) – cestista montenegrino
 Branimir Bojić (1983) – scrittore serbo 
 Marko Bojić (1988) – pallavolista montenegrino
 Milutin Bojić (1892-1917) – poeta, drammaturgo e critico letterario serbo 
 Petar Bojić (1991) – calciatore serbo
 Predrag Bojić (1984) – calciatore australiano